Kuglački klub "Skrad" (KK Skrad; Skrad) je muški kuglački klub iz Skrada, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u 2. hrvatskoj ligi - Zapad, ligi trećeg stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Kuglački klub "Skrad" je osnovan 2002. godine na inicijativu "Udruge mladeži Skrada", kao drugi kuglački klub u Skradu uz postojeći "Polet". S ligaškim natjecanjima je počeo u sezoni 2002./03. u "5. hrvatskoj ligi regije Zapad", te se klub dalje natjecao u različitim ligama u regiji "Zapad" Hrvatskog kuglačkog saveza. Prvi put se klub u "2. HKL - Zapad" 2012. godine.  
Klub koristi kuglanu "Zeleni Vir" u Skradu.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Zapad 
 prvak: 2011./12., 2018./19. (Karlovac / Gorski kotar)  

 4. HKL - Zapad
 prvak: 2010./11.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Skrad 
 Kuglački klub Polet Skrad

Vanjske poveznice 
 free-ri.t-com.hr/kkskrad, službene stranice 
 free-ri.t-com.hr/kkskrad, službene stranice - wayback arhiva 
 KK "SKRAD", facebook stranica 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Skrad 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Skrad 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SKRAD SKRAD

Izvori  
 free-ri.t-com.hr/kkskrad, "O klubu", wayback arhiva 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB SKRAD SKRAD 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "SKRAD" SKRAD 
 fininfo.hr, K.K. "SKRAD" 
  

Skrad